Antidote est une exposition d’art contemporain qui se déroule chaque année depuis 2005, au premier étage du magasin des Galeries Lafayette Haussmann à Paris.

La septième et dernière édition s'est achevée le 7 janvier 2012.

Origine 

C’est au premier étage des Galeries Lafayette que l’on peut retrouver pour la deuxième année consécutive l’exposition antidote du  au .

Profitant de l’attraction créée par le Groupe Galeries Lafayette, les deux mécènes de l’exposition, Ginette Moulin, présidente du conseil de surveillance du groupe et son petit-fils Guillaume Houzé, commissaire de l’exposition organisent une exposition consacrée à de jeunes artistes français d’art contemporain. Dans une interview de Guillaume Houzé pour le magazine Beaux Arts de  il explique : « Notre objectif est double : offrir à des artistes une visibilité inhabituelle et permettre à nos client de s’initier différemment à l’art d’aujourd’hui, en dehors des musées et des galeries » et « Les magasins ont toujours eu et ont plus que jamais aujourd’hui un rôle à jouer dans la cité : une de leurs missions est de faire partager leurs expériences de vie, de découvertes et non pas seulement d’inciter à la consommation ».

Antidote présente sept artistes confirmés et émergents : Pierre Ardouvin, Saâdane Afif, Michel Blazy, Laurent Grasso, Mathieu Mercier, Audrey Nervi et Xavier Veilhan. Les œuvres exposées seront achetées par Guillaume Houzé et sa grand-mère pour leurs collections respectives.

Notes et références 

Exposition d'art contemporain à Paris